Сезон ФК «Металург» (Дніпропетровськ) 1959 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Склад команди 

 Старший тренер: Серафим Холодков.
 Начальник команди: Яків Мельников.

1-а зона

Кубок СРСР з футболу 1959-1960

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1959 українських футбольних клубів
1959 у футболі
1959 в українському спорті